Casolari :
 Georges Casolari (né en 1941), footballeur français ;
 Jacques Casolari (né en 1942), footballeur français ;
 Pascal Casolari (né en 1966), peintre et illustrateur français.